Александра Олеговна Романовская (; род. , Минск) — белорусская фристайлистка, специализирующаяся в лыжной акробатике, участница Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года, многократный призёр этапов Кубка мира. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Биография 
Александра Романовская родилась 22 августа 1996 года в Минске.

Фристайлом начала заниматься в 2005 году, при этом родители Александры также занимаются спортом.

Окончила Белорусский государственный педагогический университет в Минске. В свободное время любит читать и вязать.

Общественная позиция 

После начала протестов в Беларуси в 2020 году Александра Романовская активно выразила свою гражданскую позицию. 18 августа 2020 года она подписала подписала открытое письмо спортсменов с требованием от властей прекратить насилие и провести повторные президентские выборы, вступила в . Участвовала в записи видеообращений к спортивным деятелям против давления на спортсменов за их гражданскую позицию.

6 октября 2020 года на встрече фристайлистов главный тренер национальной сборной Николай Козеко был проинформирован о том, что чемпионка «уволена за прогулы», но официально она была уволена позже, 4 февраля 2021 года.

В ноябре 2020 года Романовская выставила на аукцион золотую медаль Универсиады-2019 в Красноярске за 900 долларов США и продала её по итогам торгов за 15 тысяч долларов. Деньги, вырученные за медаль, пошли в Белорусский фонд спортивной солидарности для поддержки спортсменов, пострадавших от действий белорусских властей.

10 ноября 2021 года после тренировки Александра Романовская была задержана, после чего провела ночь в изоляторе. Ей было предъявлено обвинение по статье 24.23 п.1 КоАП РБ — нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий и т.п.

По другой информации, девушку остановили, так как на ее автомобиле якобы находилась наклейка «Погони».

11 ноября над спортсменкой прошел суд. Александра получила штраф в размере 2610 белорусских рублей (около 1050 долларов США).

Карьера 
С 2011 года тренируется под руководством белорусского наставника Николая Козеко. Спустя год Романовская дебютировала на соревнованиях Кубка мира, это произошло на домашнем, белорусском этапе.

В 2015 году Александра Романовская участвовала на чемпионате мира среди юниоров в Кьеза-ин-Вальмаленко, где заняла первое место в личной акробатике. В том же году состоялся её дебют на взрослом чемпионате мира в австрийском Крайшберге, где фристайлистка заняла 11-е место. В зачёте Кубка мира сезона 2014/2015 Романовская стала 33-й, одержав победу на одном из этапов (в Лэйк-Плэсиде).

В 2017 году Романовская выступила на втором для себя чемпионате мира в испанском Сьерра-Невада, но стала там лишь 19-й в личной акробатике.

На Олимпиаде в Корее в 2018 году Романовская заняла 14-е место. Сезон Александра завершила на 25-м месте в общем зачёте и на 4-м среди фристайлисток-акробаток, что на тот момент стало наилучшим её достижением.

В 2019 году выиграла титул чемпионки мира в акробатических прыжках на первенстве планеты в американском Парк-Сити, штат Юта. В суперфинале белорусская фристайлистка выполняла второй по сложности прыжок, получив от судей 113,18 балла. Таким образом, Александра Романовская опередила россиянку Любовь Никитину на 23,3 балла. Спустя неделю в Москве одержала вторую победу на этапах Кубка мира. В том же году на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске одержала победу в личной акробатике, в финале набрав 100,29 балла. Затем она стала двукратной чемпионкой Универсиады в паре с Артёмом Башлаковым, обойдя россиян Кристину Спиридонову и Станислава Никитина на 1,15 балла. С 128 очками в зачёте акробатики заняла девятое место, среди всех фристайлистов стала 47-й в сезоне.

В 2021 году Александра сообщила о том, что ей поступали предложения выступать за сборные других стран, но она их не рассматривала, всё еще веря, что у неё получится восстановиться и выступать за Беларусь.

Победы на чемпионатах мира и этапах Кубка мира (4)

Награды 
 Почётное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» (8 января 2020).

Примечания

Ссылки 
 Александра Романовская на сайте FIS
 Интервью Романовской

Фристайлисты Белоруссии
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по фристайлу